Бареалес има више значења:

 Бареалес (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бареалес (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Бареалес (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику